Ferkic ist der Familienname folgender Personen:

 Arissa Ferkic (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Jaime Krsto Ferkic (* 1989), deutscher Schauspieler
 Joanna Ferkic (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Kristo Ferkic (* 1998), deutscher Schauspieler
 Vijessna Ferkic (* 1987), deutsche Schauspielerin